Jügler ist der Name folgender Personen

 Matthias Jügler (* 1984), deutscher Schriftsteller
 Richard Jügler (* 1889), deutscher Philologe und Hauptschriftleiter